«Жизе́ль, или Вили́сы» () — «фантастический балет» в двух актах композитора Адольфа Адана на либретто Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана Коралли по легенде, пересказанной Генрихом Гейне. Хореография Жана Коралли с участием Жюля Перро, декорации Пьера Сисери, костюмы .

Премьера состоялась 28 июня  года в театре Королевской академии музыки, на сцене Опера Ле Пелетье (Париж). Главные партии исполнили Карлотта Гризи (Жизель), Жюль Перро (граф Альберт),  (Мирта) и м-м Ролан (Берта).

Действующие лица 
 Жизель
 Берта, её мать
 Граф Альберт
 Батильда
 Ганс, лесничий
 Вильфрид, оружейник
 Герцог
 Вилисы: Мирта, Монна, Зюльма

Краткое содержание балета

Действие I 
Деревня в горах, окруженная лесами и виноградниками. Крестьянский дом, в котором живут Берта и её дочь Жизель. Крестьяне направляются на сбор винограда. Девушки приветствуют Жизель, свою подругу, всеобщую любимицу.

Появляется лесничий Ганс. Он клянется разрушить счастье влюбленных: Жизели и юноши, живущего в охотничьем домике. Ганс скрывается; из дома выходит граф Альберт, переодетый в крестьянское платье, и его оруженосец Вильфрид. Альберт пришёл на свидание с Жизель. Вильфрид пытается отговорить его. Но Альберт отстраняет оруженосца, стучится в дверь и прячется. На стук выходит Жизель. Никого не обнаружив, она собирается уйти. Появляется Альберт. Он касается руки Жизели. Постепенно их танец переходит в любовную сцену. Рядом с ними оказывается Ганс. Он заверяет Жизель в своей верности. Альберт прогоняет лесничего.

Из виноградников возвращаются подруги Жизели. Затеваются танцы, и Альберт с удовольствием принимает участие в общем веселье.

Берта выходит из дома и прекращает танцы. Она напоминает дочери, что ей вредно так много танцевать, ведь у неё больное сердце. Все расходятся.

Возвращается Ганс. Уязвленный отказом Жизели, он решает раскрыть тайну соперника, проникает в дом Альберта. Издали доносятся звуки приближающейся охоты, вскоре появляются дамы и кавалеры. Среди них Герцог и его дочь Батильда, невеста Альберта.

Утомлённые охотой, они хотят отдохнуть. Герцог указывает на дом Жизели и просит вызвать хозяйку. Выходит Берта, за ней — Жизель: они предлагают гостям прохладительные напитки. Очарованная обаянием Жизели, Батильда дарит ей ожерелье. Знатные гости уходят в дом, чтобы отдохнуть. В окне появляется Ганс. В его руках графская шпага — неопровержимое доказательство знатного происхождения Альберта.

Праздник урожая. В разгар всеобщего веселья врывается Ганс, он расталкивает Альберта и Жизель и показывает обнаруженную в доме Альберта шпагу. Жизель просит объяснений. Взбешённый Альберт бросается на Ганса. Подоспевший Вильфрид останавливает своего господина. Ганс трубит в рог. Из дома выходит Батильда со своей свитой. Она удивлена, увидев Альберта в крестьянском платье. Альберт целует руку невесте.

Жизель понимает, что клятвы верности и любви — обман. Батильда показывает ей своё обручальное кольцо — она невеста Альберта. Жизель, рыдая, падает на руки матери. Последний раз в помутившемся от потрясения сознании девушки возникают картины недавнего прошлого — клятвы, слова любви, танцы. Жизель умирает.

Действие II 
[[Файл:Myrta.jpg|thumb| в роли Мирты ]]
Ночью среди могил деревенского кладбища в лунном свете появляются призрачные вилисы — невесты, умершие до свадьбы.

Вилисы замечают лесничего. Измученный угрызениями совести, он пришёл к могиле Жизели. По приказу своей неумолимой повелительницы Мирты вилисы кружат его в призрачном хороводе, пока он не падает, бездыханный, на землю.

Но и Альберт не может забыть погибшую Жизель. Глубокой ночью он также приходит на её могилу. Вилисы тотчас окружают юношу. Страшная участь лесничего грозит и Альберту. Но появившаяся тень Жизели, сохранившей самоотверженную любовь, защищает и спасает Альберта от гнева вилис.

С первыми лучами восходящего солнца исчезают белые призраки-вилисы. Исчезает и лёгкая тень Жизели, но сама она всегда будет жить в памяти Альберта как вечное сожаление о потерянной любви — любви, которая сильнее смерти.

 История создания 

Премьера балета состоялась 28 июня  года на сцене театра Ле Пелетье. Постановка имела огромный успех и имела хорошие отзывы в прессе. Опера́ в течение целого месяца давала только «Жизель» — за год состоялось 26 представлений. Всего за 18 лет спектакль выдержал 150 представлений (для сравнения: знаменитый романтический балет Филиппо Тальони «Сильфида» был представлен 59 раз за 12 лет).

 Последующие постановки 
  — Большой театр, Бордо
  — Марсель, Турин, Лондон, Брюссель, Вена и Санкт-Петербург. Премьера в Лондоне состоялась 12 марта на сцене Театра Её Величества (Жизель — Карлотта Гризи, граф Альбрехт — Жюль Перро); в Петербурге — 18 декабря на сцене Большого театра (постановка Антуана Титюса, перенёсшего спектакль из Парижа по памяти, Жизель — Елена Андреянова).
  — Лион, Милан, Венеция, Берлин и Москва. Премьера в Милане состоялась 17 января на сцене театра Ла Скала (постановка Антонио Кортези на музыку Никколо Баджетти (Niccolò Bajetti), при этом 2 акта были растянуты до 5; в главной партии — София Фуоко). Премьера в Москве, на сцене Большого театра состоялась 25 ноября в бенефис Елены Андреяновой, постановка балетмейстера Пьера Дидье.
  — Мадрид (первая исполнительница — ), Гаага, Флоренция, Генуя.
  — Стокгольм, Рим, Дублин, Лиссабон.
  — Бостон, Филадельфия, Чарлстон, Берлин, Нью-Йорк. В США балет привезла балерина Мэри-Энн Ли, занимавшаяся у Коралли в Париже: 1 января спектакль был показан в бостонском театре «Говард-Атенеум», 13 апреля — в нью-йоркском «» (Жизель — Мэри-Энн Ли, граф Альбрехт — Джордж-Вашингтон Смит).
  — Королевский театр в Копенгагене, Большой театр Варшавы.
  — Кёнигсберг.

В феврале  года Мариус Петипа возобновил балет на петербургской сцене в собственной редакции. Впоследствии он возобновлял его в 1899 (Жизель — Генриетта Гримальди) и  годах (Жизель — Анна Павлова). Попав в Париж, где к тому времени спектакль был уже утрачен, эта версия стала ориентиром для большинства последующих классических постановок и редакций.

Важной вехой в истории балета стал ввод спектакля в репертуар «Русских сезонов» Сергея Дягилева: 18 июня  года «Жизель» была показана в Париже, на сцене Пале-Гарнье, в  году — в Лондоне, на сцене театра «Ковент-Гарден». Постановку выполнил Михаил Фокин, сценография и костюмы — Александра Бенуа; главные партии в обеих премьерах исполнили Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский.

 Дальнейшие редакции 

 В Париже 
  — возобновление Жана Коралли (декорации Эдуарда Деплешена, Антуана Камбона и Жозефа Тьерри, костюмы Альбера).
  — постановка  (Жизель — Карлотта Замбелли).
  — спектакль «Русского балета Дягилева» (постановка Михаил Фокина, сценография Александра Бенуа, Жизель — Тамара Карсавина, граф Альберт — Вацлав Нижинский).
  — постановка Николая Сергеева по записям спектакля Мариинского театра, декорации и костюмы Александра Бенуа (специально для Ольги Спесивцевой).
  — возобновление версии 1924 года в редакции Сержа Лифаря. В этом спектакле вместе с ним в 1935—1936 годах выступала Марина Семёнова. Новые декорации и костюмы — Léon Leyritz (1939), Жан Карзу (1954).
  — редакция Альберто Алонсо (декорации и костюмы Тьерри Боске).
 25 апреля  — редакция  и Евгения Полякова, приуроченная к 150-летию спектакля, оформление — Лоик ле Грумеллек (Жизель — , граф Альберт — Патрик Дюпон).
  — возобновление балета в оформлении Александра Бенуа.

 В Лондоне 
  — редакция Михаила Мордкина для Анны Павловой.
  — спектакль «Русского балета Дягилева» (постановка Михаила Фокина, сценография Александра Бенуа, Жизель — Тамара Карсавина, граф Альберт — Вацлав Нижинский).
  — редакция Ивана Хлюстина, балетная труппа Анны Павловой.

 На российской сцене 
  — Большой театр, редакция Леонида Лавровского.
  — Горьковский оперный театр; 1984 год — возобновление (дирижёр-постановщик Владимир Бойков, художник-постановщик Василий Баженов).
  — Большой театр, редакция Владимира Васильева.
  — Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону (музыкальный руководитель Андрей Галанов, балетмейстеры-постановщики Елена Иванова и Олег Корзенков, художник-постановщик Сергей Бархин).
  — Михайловский театр, Санкт-Петербург (балетмейстер-постановщик Никита Долгушин).
 2007 — Краснодарский музыкальный театр (хореограф-постановщик — Юрий Григорович, художник -постановщик — Симон Вирсаладзе).
  — Самарский театр оперы и балета (дирижёр-постановщик Владимир Коваленко, балетмейстер-постановщик Кирилл Шморгонер, художник-постановщик Вячеслав Окунев.
  — Московский областной государственный театр «Русский балет».
 2019 — Большой театр, редакция Алексея Ратманского.

 В других странах 
  — Римская опера, редакция Владимира Васильева.
  — Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, Киев.

 Оригинальные версии 
  — «Жизель», хореография Матса Эка (Жизель — Ана Лагуна, граф Альберт — Люк Буи). Действие II акта перенесено в психиатрическую лечебницу. В том же году экранизирован самим постановщиком с тем же составом.
  — «», хореография , .
 2016 — «Жизель», хореография Акрама Хана (Жизель — Алина Кожокару, Тамара Рохо, Альбрехт — Исаак Эрнандес). Действие перенесено на швейную фабрику. Музыка Винченцо Ламаньи по оригинальному балету Адольфа Адана.

 Выдающиеся исполнители 

На русской сцене в партии Жизели выступали Надежда Богданова, Прасковья Лебедева, Екатерина Вазем. 30 апреля  года в Мариинском театре в этой партии дебютировала Анна Павлова. В  году Агриппина Ваганова подготовила роль Жизели с Ольгой Спесивцевой: по существующему мнению, эта партия стала роковой для душевного здоровья балерины. В  году в этой партии дебютировала одна из наиболее проникновенных и лиричных создательниц образа Жизели в XX веке Галина Уланова, в  году — Марина Семёнова, в 1961 году — Малика Сабирова.

В  году в Лондоне с труппой «Русского балета» Жизель впервые исполнила Тамара Туманова. В 1949 году из рук президента Франции Венсана Ориоля она получила гран-при «Жизель» — бронзовый слепок её стопы и кисти руки.

В Великобритании выдающейся исполнительницей партии считалась Алисия Маркова. Алисия Алонсо, заменившая Маркову в Нью-Йорке 2 ноября  года, начала с этого спектакля свою балетную карьеру. Во Франции эталонной исполнительницей считается Иветт Шовире, дебютировавшая в «Жизели» в  году. Во время гастролей Парижской оперы в СССР зрители и критики были впечатлены интерпретацией другой французской балерины, .

 Фильмография 
 1956 — запись спектакля с Галиной Улановой в главной роли; сделана во время гастролей балетной труппы Большого театра в Лондоне, ночью, после окончания спектакля; L’Orchestre du Théâtre National de L’Opèra, Paris''.
  — «Жизель», экранизация спектакля Американского театра балета. В главных партиях Карла Фраччи и Эрик Брун, хореограф-постановщик Дэвид Блэр, дирижёр Джон Ланчбери, режиссёр фильма , пр-во США.
  — «Жизель», экранизация спектакля Большого театра. В главных партиях Наталия Бессмертнова и Михаил Лавровский, хореограф-постановщик Леонид Лавровский, пр-во СССР.
  — «Сицилианская защита» — показаны фрагменты спектакля, главную партию танцует Надежда Павлова, сыгравшая в фильме одну из ролей.
  — «Жизель», хореограф и режиссёр Матс Эк, в главных партиях Ана Лагуна и Люк Буи.
  — «Анна Павлова», художественный фильм Эмиля Лотяну, в главной роли Галина Беляева (дублёр при исполнении балетных сцен — Валентина Ганибалова).
  — «Танцовщики», художественный фильм Герберта Росса. По сюжету звезда балета Антон Сергеев, участвуя в съёмках киноверсии «Жизели», начинает флиртовать с юной балериной Лизой Стрессер, однако вскоре начинает понимать, что их отношения повторяют сюжет балета. В главных ролях Михаил Барышников, Алессандра Ферри, Лесли Браун,  и другие артисты Американского театра балета.
  — «Танцующие призраки» (ремейк — «Виллисы», ) — по сюжету главная героиня, ученица хореографического училища Юля Азарова (Анна Пономарёва) готовится к выпускному спектаклю «Жизель», в котором по стечению обстоятельств неожиданно получает главную партию.
  — «Мания Жизели», художественный фильм Алексея Учителя, интерпретация биографии балерины Ольги Спесивцевой, в главной роли Галина Тюнина.
  — «Божественная Жизель», документальный фильм о жизни и творчестве Ольги Спесивцевой, режиссёр Майя Меркель.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Балет «Жизель» на сайте Belcanto.ru
 Жизель на сайте Большого театра
 Жизель на сайте МАМТа
 Жизель на сайте Мариинского театра
 Жизель на сайте Михайловского театра
 Жизель — либретто и фотографии балета в постановке Театра классического балета п/р Н. Касаткиной и В. Василёва
 Жизель на сайте Новосибирского театра оперы и балета
 Жизель на сайте Балет и Опера

Балеты Жюля Перро
Теофиль Готье
Балеты на либретто Анри де Сен-Жоржа
Балеты в оформлении Пьера Сисери
Балетные спектакли Парижской оперы
Балеты 1841 года
1841 год во Франции
Музыка периода романтизма